Emma puede referirse a:

Literatura

 Emma,  novela de Jane Austen.
 Emma (manga), dibujado y guionizado por Kaoru Mori.
 Emma (teatro), obra teatral escrita por Howard Zinn, sobre la vida de la anarquista Emma Goldman.
 Emma (revista), revista feminista fundada por Alice Schwarzer.

Cine

 Emma (película de 1932), película dirigida por Clarence Brown en 1932 y basada en la mencionada novela de Jane Austen.
 Emma (película de 1996), película dirigida por Douglas McGrath en 1996 y basada en la novela de Jane Austen.
 Emma (película de 2020), película dirigida por Autumn de Wilde en 2020 y basada en la novela de Jane Austen.

Lugares

 Emma (Misuri), localidad en Estados Unidos.